Het mannentoernooi van de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2005 in Berlijn vond plaats van 21 tot en met 26 juni. Het als tweede geplaatste duo Márcio Araújo en Fábio Luiz Magalhães won de wereldtitel door het Zwitserse tweetal Sascha Heyer en Paul Laciga in de finale in twee sets te verslaan. Het brons ging naar de Duitsers Julius Brink en Kjell Schneider die in de troostfinale te sterk waren voor hun landgenoten Marvin Polte en Thorsten Schoen.

Deelnemers

Hoofdschema

Voorronde

Hoofdronde

Herkansing

Eerste en tweede ronde

Derde en vierde ronde

Vijfde en zesde ronde

Zevende ronde

Finales 

Mannen